Алчеда́р () — село в Шолданештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Алчедар, включающей также сёла Куратура и Одая.

География 
Село расположено неподалёку от правого берега Днестра на высоте 223 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Алчедар проживает 1076 человек (519 мужчин, 557 женщин).

Этнический состав села:

Археология 
Возле Алчедара было найдено Алчедарское городище — восточнославянское поселение, возможно, тиверский Черн (Чёрный город) VI—начала XII века, которое было исследовано в 1950—1963 годах под руководством археолога Г. Б. Фёдорова. В Алчедаре находился металлургический центр, который обслуживал Черновское гнездо поселений тиверцев райковецкой археологической культуры в бассейне реки Черны (Одая, Алчедар, Пояны, Глинжены, Шолданешты).

В VI—VIII веках Алчедар представлял собой небольшое неукрепленное поселение. В конце IX века территория Алчедара увеличилась в несколько раз, а в центре была возведена цитадель с мощным валом и рвом. В начале XII века из-за набегов кочевников поселение запустело. В основном слое были обнаружены остатки нескольких десятков жилищ, мастерских и хозяйственных сооружений, а также тысячи различных предметов материальной культуры (украшения, оружие, орудия труда, пряслица из Овруча). На посаде найдены домницы для производства железа, жилища, глиняные антропоморфные статуэтки и др.

В 1984 году были проведены раскопки ранее не исследовавшегося поселения у славянского городища близ села Алчедар. Найденное поселение вытянуто примерно на 900 метров к северо-западу от городища вдоль северо-восточного склона лощины, параллельно грунтовой дороге «Алчедар—Матеуцы». Ширина выхода культурного слоя местами достигает 200 метров. В 600 метров к северо-западу от подошвы вала городища, на удалении 70 метров к северо-востоку от дороги, был заложен раскоп площадью 2169 м². К раннесредневековому горизонту раскопа относятся шесть жилищ, восемь отдельных печей, один горн, десять крупных и несколько столбовых ям. Все жилые сооружения представлены полуземлянками, ориентированными скруглёнными углами по сторонам света и оборудованными сложенными насухо печами-каменками.

Вблизи исследован могильник конца IX—первой половины X века. В 1960-х годах на могильнике насчитывалось более 300 курганов высотой до 0,6 м, с круглыми в плане насыпями диаметром от 4 до 11 метров. Раскопано более 100 курганов. Открыты погребения по обряду трупосожжения на стороне. Пережженные кости зарывались в ямки или помещались в глиняные урны. Более поздние захоронения совершались в ямах, вырытых в насыпях курганов.

В средневековом денежно-вещевом кладе, обнаруженном неподалёку от круглого городища Алчедар, представлены серебряные украшения, декорированные зернью (серьги «волынского типа», пуговицы, бусы), найденные совместно с литой серебряной позолоченной подвеской «гнёздовского типа», украшенной зооморфным орнаментом, а также несколькими византийскими и восточными монетами. Наряду с Алчедаром, в Восточной Европе выявлены ещё несколько ремесленных центров, на которых функционировали мастерские, изготовлявшие, в том числе, и подобные украшения с зернью — Екимауцы в Пруто-Днестровском регионе, Червоне на Южном Буге, Искоростень на Днепровском Правобережье.

См. также 
 Екимауцкое городище
 Рудь

Литература 
 Фёдоров Г. Б. Славянские городища в Молдавии, «Вестник АН СССР», 1953, № 4
 Фёдоров Г. Б. Итоги трёхлетних работ в Молдавии в области славяно-русской археологии, в сб.: Краткие сообщения института истории материальной культуры, в. 56, М., 1954
 Фёдоров Г. Б. Совместные работы румынских и советских археологов, «Вестник АН СССР», 1958, № 2
 Рафалович И. А.. Славяне VI—IX веков в Молдавии. Под редакцией Г. Б. Фёдорова. Академия наук Молдавской ССР, Институт истории. Кишинёв: Штиинца, 1972. — 244 с.

Источники

Примечания 

Населённые пункты Шолданештского района